Dungu (rivier), een rivier in Congo-Kinshasa
Dungu (plaats), een stad in de Congolese provincie Haut-Uele
Dungu (territorium), een bestuurlijke eenheid in de Congolese provincie Haut-Uele
Bisdom Doruma–Dungu, een rooms-katholiek bisdom in Congo-Kinshasa